A competição Individual masculino do Campeonato Mundial de Luge de 2016 aconteceu em 31 de Janeiro de 2016, com a primeira descida iniciando-se às 10:19 e a descida final, às 12:27 no horário local.

Resultados 

Individual masculino